Baioneta, arma blanca que s'acoblava a l'extrem del canó d'una arma de foc llarga i personal 
 Acoblament en baioneta és un tipus d'acoblament usat en bombetes elèctriques que per acoblar-les cal fer els moviments de l'arma de baioneta, enfonsar l'arma i girar-la